AEF, akronym der kan have flere betydninger:
 Aboriginal Evangelical Fellowship – kristen australsk forening for kulturel udveksling mellem aboriginer og ikke-aboriginer
 Aerospace Education Foundation – amerikansk forsknings- og uddannelsesorganisation som beskæftiger sig med rumfart
 Air Experience Flight – engelske Royal Air Force frivilliges træningsenhed
 American Expeditionary Force – amerikanske militærstyrker under 1. verdenskrig
 Atopisk Eksem Forening – en forening der henvender sig til mennesker, der lider af: Atopisk Eksem (også kaldet Astmaeksem, Prurigo Besnier, Børneeksem og Atopisk Dermatitis)
 Aviation Environment Federation – en engelsk miljøorganisation, som kæmper for nedbringelse af flystøj